Miejscowości w Polsce:
 Trzydnik Duży
 Trzydnik Duży-Kolonia
 Trzydnik Mały